Le mot trompette est employé dans plusieurs domaines :
 en musique :
 une trompette est un instrument de musique de la famille des cuivres ;
 une trompette marine est un ancien instrument de musique, à une seule corde, imitant le son d'une trompette ;
 la Trompette est un jeu d'orgue appartenant à la famille des jeux à anche ;
 Le terme « trompette » désigne le clairon dans la tradition militaire de la cavalerie : la trompette est l'instrument, et le trompette, le cavalier qui en joue pour transmettre les ordres.
 en botanique :
 trompette de la mort est un champignon,
 Trompette de Virginie, une plante ornementale.
 en zoologie :
 La trompette, autre nom de la bécasse de mer, un poisson d'eau de mer.
 en mathématiques
 La trompette de Gabriel est une surface d'aire infinie, mais délimitant un volume fini.
 en mécanique
 la trompette d'admission facilite l'entrée de l'air dans un moteur

Culture 
 Trompette est le nom d'un petit éléphant de fiction, héros de bande dessinée humoristique pour enfants, qui paraissait dans l'hebdomadaire Femmes d'aujourd'hui de 1963 à 1976, auteur-dessinateur : Robert Moreau (1928-2007).

Patronyme 
 Laura Trompette (née en 1987), romancière française.

Voir aussi